Istrate este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrei Istrate (n. 2002), fotbalist român
 Ioan Istrate (1860-1942), general român
 Nicolae Istrate (n. 1982), bober român
 Rada Istrate (1951-2012), actriță română și om politic

Vezi și 
 Istrati

Nume de familie românești